Arto Tiainen – fondista finlandese
 Juha Tiainen – martellista finlandese
 Pertti Tiainen – fondista finlandese
 Petri Tiainen – calciatore finlandese